Elbtalaue steht für:
 die Samtgemeinde Elbtalaue im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 das Amt Lenzen-Elbtalaue im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
 den ehemaligen Nationalpark Elbtalaue zwischen Wittenberge in Brandenburg und Lauenburg in Schleswig-Holstein
 das Landschaftsschutzgebiet Brandenburgische Elbtalaue im Landkreis Prignitz in Brandenburg